CompuSmart était une entreprise canadienne fondée en 1993 à Montréal par Marc Duraine sous le nom de Crazy Irving ; il s'agissait d'une chaîne de magasins pour l'ordinateur. En 1999, elle adopte son nom actuel. Le siège social québécois est situé à Saint-Laurent.

 Hartco ferme Compusmart

Lien externe 
 Site officiel

Distributeur d'électronique grand public
Entreprise fondée en 1993
Entreprise de la distribution ayant son siège au Québec
Entreprise québécoise disparue
Chaîne de magasins ayant son siège au Canada
Informatique au Québec